SLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Siloam Spring (Arkansas), Stati Uniti.
 SLG – acronimo in lingua inglese per Simulated life game (in italiano Simulatore di vita), un genere di videogioco.